Саєнко Олександр:
 Саєнко Олександр Ферапонтович (1899–1985) — український митець-декоратор. Народний художник УРСР (1975).
 Саєнко Олександр Іванович (1921–1995) — український поет, дитячий письменник.